Хальвильское (Хальвилэр-Зе, Хальвил-Зе;,  или Halwyl, ) — горное озеро ледникового происхождения в Швейцарии, расположенное на территории кантонов Аргау и Люцерн.

Своё название озеро получило по названию поселения Хальвиль, расположенного на берегу.

   

19 августа 1938 года на Хальвильском озере английский гонщик  на быстроходном катере  установил новый мировой рекорд скорости на воде — 130,91 миль в час.

С 1985 года на озере зимой проводят принудительную циркуляцию воды.

В озере обитает подвид обыкновенного сига — Coregonus lavaretus wartmanni.

Галерея

См. также 
 Озёра Швейцарии

Примечания 

Бассейн Аре
Озёра Швейцарии
Озёра кантона Люцерн
Аргау